Ба́рри Кнапп Бо́ствик (; род. , Сан-Матео, Калифорния, США) — американский актёр. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Тони». Широкую известность получил благодаря роли Брэда Мейджорса в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора» (1975).

Биография 
Боствик родился в 1945 году в Калифорнии. Его мать, Бетти (урождённая Дефендорф), была домохозяйкой, а отец, Генри Боствик, — строителем и актёром. У Барри также был единственный брат, который погиб в автомобильной катастрофе в 1973 году.

Боствик учился в Международном университете Сан-Диего. В то же время он начинал карьеру как театральный актёр, а некоторое время работал в качестве циркового артиста. Он также окончил в 1968 году NYU’s Graduate Acting Program.

В 1987—1991 годах состоял в браке со Стейси Нелкин. Через некоторое время Барри Боствик женился во второй раз — на Шерри Эллен Дженкинс (брак в 1994—2009 годах). У них родилось двое детей — Брайан и Челси.

В 1997 году у Боствика наступил чрезвычайно сложный период — врачи выявили у актёра тяжкий недуг — рак простаты. Тогда же он был прооперирован. В 2004 году Барри Боствик был удостоен вознаграждения от Института по Исследованию Рака — за храбрость.

В 2007 году Бостуик получил роль, как дедушка Клайд Флинн в мультсериале «Финес и Ферб». Боствик также является представителем «Optimum Voice». В 2011 году Бостуик изобразил маленького городского шерифа в триллере Джона Лэндиса.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Киноактёры США